Тань Яти́н (; 7 ноября 1993) — тайваньская спортсменка, стрелок из лука, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2016 года в командном первенстве, призёр чемпионата мира 2013 года, четырёхкратный призёр летних Универсиад, многократная победительница этапов Кубка мира, серебряная медалистка первых юношеских Олимпийских игр.

Карьера 
Заниматься стрельбой из лука Тань Ятин начала в 2005 году. На международных турнирах тайваньская лучница дебютировала в 2008 году. В октябре того же года в составе сборной Тань Ятин стала бронзовым призёром чемпионата мира в возрастной категории до 18 лет, а в личном первенстве стала 5-й, уступив в четвертьфинале россиянке Татьяне Сегиной. С 2010 года Тань стала выступать на этапах Кубка мира. В августе 2010 года Тань Ятин приняла участие в первых юношеских Олимпийских игр, проходивших в Сингапуре. Тайваньская спортсменка уверено дошла до финала, при этом обыграв в полуфинале Татьяну Сегину. В решающем поединке Тань уступила южнокорейской спортсменке Квак Е Джи. Летом 2011 года тайваньская сборная с Тань Ятин в составе стала серебряным призёром молодёжного чемпионата мира. Также на счету Тань бронза в миксте.

В августе 2012 года Тань Ятин вошла в состав тайваньской сборной для участия в летних Олимпийских играх в Лондоне. По итогам квалификационного раунда Тань заняла третье место, набрав такое же количество очков, как и две лидирующие кореянки, но уступив им по дополнительным показателям. В третьем раунде соревнований Тань Ятин неожиданно уступила итальянке Пии Льонетти 2:6. В командном турнире тайваньские спортсменки выбыли в четвертьфинале, уступив в перестрелке сборной России. На дебютном для себя чемпионате мира Тань стала обладательницей бронзовой медали. В миксте тайваньская спортсменка, выступавшая в паре с Го Чжэнвэй в поединке за третье место обыграли мексиканцев 145:144. В личном зачёте Тань Ятин дошла до четвертьфинала, где уступила китаянке Сюй Цзин. В июле 2015 года Тань стала победительницей Универсиады в составе женской сборной, а также серебряным призёром в миксте.

Летом 2016 года Тань Ятин приняла участие в летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Свою первую олимпийскую награду Тань выиграла в командном турнире. По итогам квалификационного раунда тайваньские лучницы заняли 4-е место, уступив китаянкам одно очко, а сборной России 6. В раунде плей-офф тайваньские лучницы с трудом победили сборную Мексики 5:4, а затем в полуфинале ничего не смогли противопоставить южнокорейским спортсменкам 1:5. В поединке за третье место Тань Ятин, Линь Шицзя и Лэй Цяньин уверенно победили итальянок 5:3 и стали обладательницами бронзовых наград. В квалификации личного турнира Тань заняла четвёртое место, набрав 656 очков, при этом став лучшей некорейской лучницей. Уверенно пройдя первые три раунда плей-офф тайваньская лучница на стадии четвертьфинала встретилась с немкой Лизой Унрух. За предыдущие три матча Тань не проиграла ни одного сета, и лишь один сведя к ничьей. Матч с Унрух прошёл в упорной борьбе и после пяти партий счёт в матче был 5:5. По результатам перестрелки Тань Ятин уступила немецкой лучнице и выбыла из дальнейшей борьбы за медали. В сентябре 2016 года Тань стала бронзовым призёром финала Кубка мира.

В 2017 году Тань Ятин выступила на чемпионате мира в Мехико, где завоевала две бронзовые медали - в индидивидуальном и командном первенствах. Она также достигла сталии 1/8 финала в соревновании смешанных пар. В том же году она завоевала золотую и серебряную медали в миксте на этапах Кубка мира в Шанхае и Солт-Лейк-Сити, соответственно, а также на последнем стала второй в личном турнире. Эти результаты позволили ей пробиться в Финал в Риме, где она заняла четвёртое место.

В 2018 году Тань Ятин выступила на Азиатских играх в Джакарте, где стала серебряным призёром в женском командном турнире. Тайваньская лучница также достигла четвертьфинала в индивидуальном первенстве. Тань Ятин вновь пробилась в Финал Кубка мира после успешных выступлений на этапах в Берлине (золото в миксте) и Солт-Лейк-Сити (бронза в миксте и личном первенстве). На соревнованиях в Самсуне она стала седьмой.

На чемпионате мира 2019 года в Хертогенбосе Тань Ятин завоевала золото в составе женской сборной, а также добралась до 1/8 финала в личном первенстве. В финале Кубка мира в Москве 2019 заняла второе место. В четвертьфинале Тань победила японку Томоми Сугимото со счётом 7:3, в полуфинале оказалась сильнее китаянки Ань Цисюань, но в финале сильнее оказалась представительница Южной Кореи Кан Чхэ Ён.

На Олимпийских играх в Токио выступила неудачно. Тань Ятин стала 27-й в рейтинговом раунде. В первом раунде командного турнира лучницы Тайваня проиграли будущим призёрам из Германии, а в первом матче женского индивидуального первенства тайваньская лучница попала на Брайони Питман из Великобритании и проиграла со счётом 4:6.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Международной федерации стрельбы из лука 

Стрелки из лука Тайваня
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Стрелки из лука на летних Олимпийских играх 2012 года
Стрелки из лука на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы мира по стрельбе из лука
Стрелки из лука на летних Олимпийских играх 2020 года